Carterville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Carterville (Illinois)
Carterville (Missouri)